Andreas Reinke (* 1969, Krakow am See), un footballeur allemand
 Johannes Reinke (1849, Ziethen  1931, Preetz)

 les cristalloïde(s) de Reinke
 Œdème de Reinke (, )

Reincke 
 Markus Reincke

Voir aussi 
 Reinecke (Reineke)
 Reinicke

Patronyme allemand